Villaumé est un patronyme français particulièrement présent en Lorraine, notamment dans le département des Vosges et en Meurthe-et-Moselle, de même que les patronymes Villaume, Vuillaumé et Vuillaume.

Étymologie 
Villaumé est un dérivé du prénom , comme Villaume, Vuillaumé, Vuillaume, Willaume, Vuillemin, Villemain et Villemin.

Personnalités 
 Jean-Michel Villaumé
 Patrice Villaumé

Voir aussi 
 
 
 
 
 
 
 

Patronyme lorrain
Patronyme vosgien